Miejscowości w Polsce
 Patok – część wsi Mejznerzyn w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Patok – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Patok – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn

 Zobacz też
 Nowy Patok – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Stary Patok – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda